Gieren (vogels)
 gieren van de Oude Wereld
 gieren van de Nieuwe Wereld 
 Gier (mest), vloeibare mest
 Drijfmest, met gier als belangrijk bestanddeel
 Plantengier, zoals brandnetelgier, ecologische, vloeibare plantenvoeding en bestrijdingsmiddel tegen plagen
 Draaien van een vaar- of vliegtuig om de topas, zie gieren (luchtvaart) en gieren (scheepsbeweging)
 lachen (gedrag), een ander woord voor hard lachen
 Gier (1942), een Nederlandse motortorpedoboot
 Gier (rivier), een rivier in Frankrijk
 Gieren (strip)

Personen
Kerstin Gier